Alert kan syfta på:
 Alert (militärbas) – en militärbas i norra Kanada
 Alert – den högsta av våra vakenhetsgrader, se vakenhetsgrad.